Ла-Каролина () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 201 км². Население — 15 901 человек (на 2010 год). Расстояние — 66 км до административного центра провинции.

Около современных Санта-Элены  и Ла-Каролины 16 июля 1212 года произошла битва при Лас-Навас-де-Толоса.

Население

Примечания

Ссылки 
  Página web del Excmo. Ayuntamiento
 Hermandad de la Resurrección de La Carolina
 [www.sscarolinense.cjb.net/ Semana Santa de La Carolina]
 Portal de información local de La Carolina 
 Portal de La Carolina 
 Real Unión Deportiva Carolinense, equipo de fútbol

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна